Con Rismondo si può intendere:

Personaggi
Francesco Rismondo, personaggio storico dalmata del XIX secolo
Piero Rismondo, giornalista italiano del XX secolo

Altro
Francesco Rismondo, sommergibile italiano ex jugoslavo Ostvetnik che operò nella seconda guerra mondiale
Battaglione Volontari "Francesco Rismondo", unità delle Forze armate fiumane